

Рибинськ — місто, Рибинський міський округ, Ярославська область
 Рибинськ — селище, Верхньокетський район, Томська область

Рибинськ — село, Корюківський район, Чернігівська область